Декларирование доходов и имущества публичных должностных лиц — ежегодная подача декларации государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Характеристика 
Декларирование закреплено в Конвенции ООН против коррупции (статья 8), в ряде документов Всемирного банка, ОЭСР и других международных институтов. Система деклараций существует во многих странах мира, однако единого стандарта нет, и в каждой стране система имеет свои особенности. В то же время все системы строятся вокруг двух ключевых целей: предотвращения незаконного обогащения или урегулирования конфликта интересов.

 Незаконное обогащение — это значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. Незаконное обогащение в соответствии с этой статьей признается уголовно наказуемым деянием.
 Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность публичного должностного лица (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и законными интересами других лиц.

По странам 
В Китае все государственные служащие ежегодно обязаны представлять информацию о своих расходах и доходах, а также расходах и доходах своих близких.

В Бразилии, Дании, США и Казахстане в отношении государственных служащих применяется только декларирование доходов.

В Великобритании члены Парламента и члены Палаты Лордов также обязаны декларировать свои доходы.

В Швеции, Норвегии и Канаде обязанность представлять декларацию о доходах распространяется на всех граждан, в том числе государственных служащих (без каких-либо особенностей).

В Финляндии и Сингапуре государственные служащие ежегодно предоставляют отчеты о своих расходах.

Во Франции введён налог «на Богатство», где бизнесмены и публичные граждане выплачивают налог выше, чем средний класс граждан.

Российская практика 
Статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает обязанность государственных гражданских служащих и членов их семей представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлено, что лица, замещающие государственные должности, должны предоставить сведения о своих счетах, ценных бумагах и недвижимости за рубежом за прошлый год до 1 июля текущего года. Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 утверждена форма справки, в соответствии с которой лица, замещающие государственные должности РФ, будут отчитываться о своих расходах и об источниках получения средств на совершение сделок.

Содержание деклараций 
На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанные сведения должны включать в себя информацию:

 о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ;
 о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
 о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ;
 об обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ.

Проверка деклараций 
Федеральным законом предусмотрено, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах осуществляется в порядке, установленном законом о противодействии коррупции и иными нормативными правовыми актами РФ.

В России нет единого органа, занимающегося проверками достоверности сведений, представленных в декларациях. Проверками деклараций занимаются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов в каждом ведомстве, Прокуратура России, Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации.

Общественный контроль 
О малой эффективности исполнения норм законодательства в сфере проверки достоверности и полноты сведений о доходах говорят многие эксперты. Так, по мнению генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» Е. Панфиловой, главное — не столько факт декларации, сколько проверка того, соответствуют ли действительности сведения, указанные чиновником.

См. также 
 Неосновательное обогащение
 Взятка
 Коррупция
 Коррупция в России
 Декларирование
 Национальный план противодействия коррупции
 Международный день борьбы с коррупцией
 Заявитель о коррупции

Примечания

Ссылки 
 База данных деклараций о доходах и имуществе чиновников России
 Transparency International UK
 Declarations of Georgian Senior Officials
 State Ethics Commission
 Anti-Corruption Commission of Bhutan
 Asset Declarations for Public Officials

Декларации
Финансы
Борьба с коррупцией